Santa Maria di Castello (del Castello) steht für Kirchen in

Italien
Kathedrale Santa Maria di Castello, Cagliari 
Santa Maria di Castello (Genua)
Schweiz
Santa Maria di Castello (Giornico)
Santa Maria del Castello (Mesocco)

Siehe auch:
Castello di Santa Maria 
Castello Santa Maria Tirano